Santa Fé do Sul kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santa Fé do Sul (ort), São Paulo, 
 Santa Fé do Sul (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar